Dixit Dominus (z łac. Powiedział Pan...) – łaciński incipit Psalmu 110 (109)
 Dixit Dominus – kompozycja Georga Friedricha Händla